Еліо Саля (1864-1920) — італійський скульптор
 Саля — річка в Удмуртії (Росія), ліва притока Лози